Томас Лампартер (, 9 июня 1978, Берн, Швейцария) — швейцарский бобслеист, разгоняющий. Выступает за сборную страны с 2002 года. Чемпион Европы и мира, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Биография 
Томас Лампартер родился 9 июня 1978 года в Берне. В юности подумывал о карьере повара, а также изучал информатику и компьютерные технологии, но со временем сделал выбор в пользу бобслея. Выступать на профессиональном уровне начал с 2002 года, в том же году стал членом национальной команды Швейцарии.

Первый серьёзный результат показал в 2006 году на чемпионате Европы в Санкт-Морице, выиграв золотую медаль в команде из четырёх человек, возглавляемой пилотом Мартином Анненом. Благодаря череде успешных выступлений попал в список бобслеистов на Олимпийские игры в Турине, где его четвёрка удостоилась третьего места на подиуме.

На чемпионате мира 2007 года на трассе всё того же Санкт-Морица взял золото в состязаниях четвёрок и бронзу в программе смешанных команд. После чемпионата Европы пополнил медальную коллекцию бронзой Кортина-д’Ампеццо. С 2009 года стал партнёром Беата Хефти в двойках, на чемпионате Европы в Санкт-Морице они пришли вторыми, а год спустя в Иглсе — заняли первое место в двойках и второе в четвёрках. В 2010 году ездил на Олимпийские игры в Ванкувер, но их четырёхместный экипаж во главе с пилотом Иво Рюэггом смог добраться лишь до шестого места. На чемпионате Европы 2012 года в немецком Альтенберге пополнил медальную коллекцию очередной бронзовой медалью. Завоевал серебряную медаль в двойках на домашнем чемпионате мира 2013 года в Санкт-Морице.

В 2014 году Лампартер побывал на Олимпийских играх в Сочи, где занял восьмое место в программе четырёхместных экипажей.

Ссылки 
 
 

Бобслеисты Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею
Обладатели Кубка мира по бобслею